Abbasqulular – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Abbasqulular – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian